RIP puede referirse a:

R. I. P., abreviatura de Requiescat in pace (descanse en paz en latín).
RIP, acrónimo de Routing Information Protocol, protocolo de información de encaminamiento.
RIP, acrónimo de Raster Image Processor (procesador de imágenes rasterizadas).

RIP, banda de punk del País Vasco.
RIP, banda de Noisegrinda de Argentino el chuk.RIP, álbum de la banda de emoroide e indie rock estadounidense Jejune.RIP, álbum de la banda de thrash metal estadounidense Megadeth.R.I.P., canción de la cantante británica de pop Rita Ora.R.I.P., canción de la cantante mexicana Sofía Reyes.
 RIP', antiguo reino de África del Oeste, en el actual Senegal.

Acrónimos